Ви́ктор Никола́евич Жамулди́нов, , род. 6 марта 1957, Алтайский край, РСФСР,СССР) — казахстанский правовед: известный на постсоветском пространстве исследователь в сфере уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права, пенитенциарной педагогики и психологии, проблем общественного контроля за правоохранительной системой.

Член Казахстанской ассоциации политических исследований (2013), член Cоюза журналистов Республики Казахстан (2009),  имеет Свидетельство об аккредитации субъекта научной и научно-технической деятельности Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2017),  ассоциированный профессор юриспруденции (2019)

Биография 
Жамулдинов Виктор Николаевич, уроженец Алтайского края, РСФСР, СССР, кандидат юридических наук , профессор кафедры правоведения Павлодарского  университета имени С.Торайгырова, Республика Казахстан.

Образование: Алма-Атинская специальная школа милиции МВД СССР (1983 г.); юридический факультет Карагандинского государственного университета (1990 г.)

Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук при Академии МВД Казахстана в 2010 году, по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Профессиональный опыт: служба в правоохранительных органах МВД  (1978-2002 г.),  в органах Министерства юстиции (2002-2010 г.).

Научно-педагогическая деятельность: 2010 г. - старший преподаватель, 2011 г. -  профессор кафедры правоведения Павлодарского  университета им. С. Торайгырова,

Награды 
 медали 2 и 3 степени "За безупречную службу" МВД СССР (1986,1991)
 "Мінсіз қызметі үшін" Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі 3 дәрежелі медалі (2009)
 Нагрудный знак «25 лет МВД Республики Казахстан» (2017)